Bermejo se može odnositi na:

Zemljopisne pojmove 
 Bermejo, rijeka u Južnoj Americi
 Bermejo, grad u Boliviji

Osobe 
 Bartolomé Bermejo, španjolski slikar iz 15. stoljeća
 Luis Bermejo, španjolski ilustrator